Новая Уда — название населённых пунктов в России:

 Новая Уда — село в Усть-Удинском районе Иркутской области.
 Новая Уда — село в Лямбирском районе Мордовии.